Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2010.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2011. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle 4 vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2011.

Tabellone

Primo turno

Perù vs. El Salvador

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Antille Olandesi

Messico vs. Guatemala

Secondo turno

Venezuela vs. Perù

Paraguay vs. Messico

Play-offs

Bolivia vs. El Salvador

Guatemala vs. Antille Olandesi

Terzo turno

Messico vs. Venezuela

Voci correlate
Coppa Davis 2010 Zona Americana Gruppo I
Coppa Davis 2010 Zona Americana Gruppo III
Coppa Davis 2010 Zona Americana Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2010